Gibraleón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gibraleón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Gibraleón (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar